BYW peut faire référence à :
  ;
 , un loisir underground et un sport impliquant des techniques ressemblant au catch.